Файзуллина — женская форма башкирской и татарской фамилии .

 Известные носители 
 Файзуллина, Гавгар Садыковна (1924—1987) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Файзуллина, Лира Фахреевна (род. 1936) — советская и российская телеведущая, диктор.